Jarnuty peut désigner :

Toponymie

en Pologne :
 Jarnuty, village de la voïvodie de Mazovie
 Jarnuty, village de la gmina de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Jarnuty, village de la gmina de Wizna, dans la voïvodie de Podlachie